C10H26N4 – formula molecolare della spermina
C10H26N4 – formula molecolare della termospermina

Formule molecolari